Epicadus är ett släkte av spindlar. Epicadus ingår i familjen krabbspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Krabbspindlar
Epicadus